Апариха — название населённых пунктов в России:

 Апариха — деревня в Раменском районе Московской области.
 Апариха — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.